Channing Pollock (1880-1946) – commediografo, critico e sceneggiatore statunitense
 Channing Pollock (1926-2006) – mago e attore statunitense